У́лица Михайла Гришко () — улица в Дарницком районе города Киева, местность Осокорки (7-й микрорайон). Пролегает от улицы Бориса Гмыри до проспекта Петра Григоренко.

Нет примыкающих улиц.

История 
Улица возникла в начале 1990-х годов — с началом строительства 7-го микрорайона — под названием Верхняя. Современное название в честь украинского советского оперного певца Михаила Степановича Грищко — с 1993 года.

Застройка 
Застройка улицы представлена многоэтажными домами. 

 ТРЦ «Алладин».
 McDonald's.
 ветклиника «Алден-Вет».
 часовня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии парафии Иоанна Богослова УПЦ.

Примечания

Литература 

Улицы Киева